Eliteserien 2016-2017 – torneo di calcio a 5
 Eliteserien 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Eliteserien 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile